Gillespie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Graeme R. Gillespie
 Rosemary G. Gillespie